Улица Вакуленчука́ — улица на Крестовском острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Петроградской до Депутатской улицы.

История 
Первоначально с 1893 по 1915 годы проезд входил в состав Петербургской улицы. Параллельно с этим назывался Сергиевский проспект (1900—1929, по имени князя Сергея Константиновича Белозерского-Белосельского, владельца Крестовского острова) и Сергиевская улица.

Переименована в улицу Вакуленчука 23 июля 1939 года в честь Г. Н. Вакуленчука, одного из руководителей восстания на броненосце «Потёмкин» в 1905 году, в ряду улиц, наименованных в ознаменование Дня Военно-морского флота.

Достопримечательности 
 Утришский дельфинарий
 № 4 — доходный дом О. П. Строковской. Здание в готическом стиле, чертежи датируются 1906 годом, предположительно по проекту инженера Н. Н. Клименко. Считается одним из первых доходных домов на Крестовском острове.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Крестовский остров (Санкт-Петербург)